

Patronyme 
Christophe Deloire (1971- ), est un journaliste, auteur et éditeur français, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).
Laurent Deloire (1966- ) un dessinateur caricaturiste de presse.

Patronyme français